Simon Olsen kan henvise til:
 Simon Olsen (sanger) – dansk sanger
 Simon Olsen (grønlandsk politiker) – grønlandsk politiker
 Simon Olsen (maler) – dansk maler